

Mythologie 

Dans la mythologie grecque, Chariclo peut désigner :
 Chariclo, fille de Cychrée, roi de Salamine.
 Chariclo, mère de Tirésias ;
 Chariclo, épouse de Chiron et mère d'Ocyrhoé.

Astronomie 
 , planète mineure (de type centaure) nommée d'après l'épouse de Chiron.